Fort Amsterdam (von niederländisch fort „Festung“) ist der Name folgender Festungen:
 Fort Amsterdam (New York), Festung der früheren niederländischen Kolonie Nieuw Nederland in Nordamerika
 Fort Amsterdam (Curaçao), Karibik
 Fort Amsterdam (Ghana), Afrika
 Fort Amsterdam (Thailand), an der Mündung des Flusses Chaophraya
 Fort Amsterdam (Ambon), auf der indonesischen Insel Ambon
 Nieuw-Amsterdam (Suriname), Fort Nieuw Amsterdam, Südamerika

Siehe auch:
 Amsterdam (Begriffsklärung)